Nedre Abborrtjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Nedre Abborrtjärnen, Värmland, sjö i Årjängs kommun, 
Nedre Abborrtjärnen, Dalarna, sjö i Borlänge kommun, 
Nedre Abborrtjärnen, Hälsingland, sjö i Härjedalens kommun,  (8,89 ha)
Nedre Abborrtjärnen, Medelpad, sjö i Ånge kommun,  (2,4 ha)
Nedre Abborrtjärnen, Lappland, sjö i Arvidsjaurs kommun,  (16,4 ha)

Se även
Abborrtjärn
Övre Abborrtjärnen

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn